Osoby:
 Bruno Curth – niemiecki polityk
 Christian Curth – niemiecki hokeista
 Eric Curth – niemiecki siatkarz
 Jeppe Curth – duński piłkarz

Zobacz też:
 Court
 Kurth